Чампі () — ім'я власне; поширене як прізвище.
 Чампі Карло Адзеліо (1920—2016) — десятий президент Італійської республіки.
  (1769—1847) — італійський вчений, священик (пресвітер), філолог, славіст і етрусколог.
 Чампі Вінченцо Легренціо (1719—1762) — італійський композитор і диригент.
італійські прізвища